Velocino
Francisco José Presedo Velo
 Velo (tribunal)

Localidades

Velo (Coríntia)

Velo Veronese
Velo d'Astico

Veja também
Velô - álbum de Caetano Veloso

Velo Clube - Clube de Futebol Brasileiro 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos